Es existieren mehrere Wassertürme in Schleswig:

 Wasserturm Schleswig-Nord
 Wasserturm der Fachklinik Schleswig